Чемпионат США по футболу:
 MLS (Major League Soccer) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.
 Североамериканская футбольная лига (North American Soccer League, NASL) — современная североамериканская футбольная лига второго дивизиона.
 Североамериканская футбольная лига (1968—1984) (North American Soccer League, NASL) — американо-канадская футбольная лига, существовавшая с 1968 по 1984 год.